Alice van Bourbon-Parma (1849-1935)
 Alice van Bourbon-Parma (1917-2017)